Sonnleitn ist der Name folgender Orte in Österreich:

 Sonnleitn (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Ortsteil der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Sonnleitn (Gemeinde Pabneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Pabneukirchen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Sonnleitn (Gemeinde Pierbach), Ortsteil der Gemeinde Pierbach, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Siehe auch:
 Sonnleiten
 Sonnleithen